Aux États-Unis :
Park Slope, un quartier de Brooklyn à New york
Comté de Slope, un comté du Dakota du Nord
En Nouvelle-Zélande:
Slope Point, un cap
En mathématiques:
Nom anglais du concept de pente, soit slope.
En musique :
Slope, un groupe de punk-hardcore allemand.
Homonymie de toponyme